Комсомо́льский райо́н — один из трёх районов города Тольятти.

География 
Расположен на востоке города непосредственно на берегу Волги. Из всех районов города является нижним по течению реки.

На западе граничит с Центральным районом города, на востоке окружён Ставропольским районом Самарской области, где район выходит на федеральную автодорогу  и плотину Жигулёвской ГЭС.

История и административное устройство 
Район сформировался из отдельных посёлков, созданных для проживания строителей Куйбышевской ГЭС: поселков Комсомольского, Шлюзового, Жигулёвского моря. Ранее на месте нынешнего центра района находилась деревня Кунеевка.

Поселок возник в 50-е годы XX века на месте деревни Кунеевки в связи со строительством Куйбышевской ГЭС как совершенно новый градостроительный объект, первоначально - временный.  31 мая 1950 года рядом с Кунеевкой выделили землю под строительство нового рабочего поселения. Осенью 1950 года в Комсомольске поставили первые щитовые дома.

24 февраля 1951 года издан приказ начальника КГС Комзина  №129 о переименовании посёлка Кунеевка в поселок Комсомольский.

До 1951 года посёлок рассматривался как временный. В 1951 году, в связи с переносом строительства порта из Портпосёлка, проектирование посёлка передали "Ленгипрогору". В 1952 году проект застройки был готов. Он учитывал наличие уже возведённых «Куйбышевгидростроем» зданий в юго-западных кварталах. Главным инженером проекта стал И.Г. Ромм, главным архитектором – А.М. Суборов. В январе-апреле 1952 года проект застройки Комсомольска был утвержден на всех уровнях.

25 апреля 1959 года решением облисполкома № 318 в черту города Ставрополя вошли населённые пункты: рабочий посёлок Комсомольский, посёлки Жигулёвское море, ВСО 1, 4, 5.

Комсомольский район образован в 1972 году по Указу Президиума ВС РСФСР от 31.03.1972. С 1992 года деятельностью района руководит назначаемый мэром глава администрации района. В 2012 году в районе построена по проекту берегоукрепления набережная Комсомольского района.

В состав Комсомольского района долгое время входили:
 посёлок городского типа Поволжский
 посёлок городского типа Фёдоровка
 село Новоматюшкино

Однако весной 2009 года эти населенные пункты были упразднены и вошли в состав района в качестве микрорайонов. Также можно выделить исторические районы города, ныне микрорайоны: посёлки Шлюзовой, Нагорный, Жигулёвское море.

Население 

 Национальный состав
Данные Всероссийской переписи населения 2010 года:
 Численность населения — 119 тыс. 956 чел.
 Указавшие национальность — 116 тыс. 844 чел.
 1) Русские — 104 тыс. 644 чел. (87.24 % от всего населения Комсомольского района, или 89,56 % от указавших национальную принадлежность)
 2) Татары — 3 тыс. 118 чел. (2.6 %)
 3) Украинцы — 1 тыс. 966 чел. (1.64 %)
 4) Мордва — 1 тыс. 897 чел. (1.58 %)
 5) Чуваши — 1 тыс. 683 чел. (1.4 %)
 6) Армяне — 660 чел. (0.55 %)
 7) Белорусы — 540 чел. (0.45 %)
 8) Азербайджанцы — 405 чел. (0.34 %)
 9) Узбеки — 305 чел. (0.25 %)
 10) Немцы — 245 чел. (0.2 %)

Промышленность 
Крупные предприятия района находятся на значительном удалении от жилых кварталов: «АвтоВАЗагрегат» и «ТольяттиАзот».

Непосредственно в районе находится кабельное телевидение ЛИК, предприятия «Вазинтерсервис», речной порт Тольятти, МП ТПАТП-3, пекарня сети супермаркетов «Миндаль» и бывший "Всесоюзный научно-исследовательский институт нерудных строительных материалов и гидромеханизации «ВНИИнеруд» — на территории которого расположены различные предприятия и организации. до 2011 года в районе действовал ЗАО Мясокомбинат «Комсомольский».

На территории микрорайона Шлюзовой расквартирована войсковая часть № 6622 «Росгвардии», расположены Тольяттинский судоремонтный завод, Тольяттинский механический завод, заводы железобетонных изделий «Опытный завод СМиК» и Левобережный ЛЗЖБИ, мукомольный комбинат ЖИТО, предприятие ВАЗИНТЕРСЕРВИС, ж/д станция Жигулёвское море.

Примечания 

Районы Тольятти
Появились в 1972 году в России
Районы, образованные в 1972 году
1972 год в Самарской области